Show Me How to Live —en español: Muéstrame como vivir— puede referirse a:

 «Show Me How to Live», canción de Audioslave (2003)
 Show Me How to Live, álbum de Royal Hunt (2011).